

Sigle 
 Bibliotheca hagiographica graeca

Codici 
 BHG – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Brus Laguna (Honduras)